Mahal ist der Name von

 Mahal (Krater), Krater auf dem Asteroiden (433) Eros

sowie der indischen Spielfilme:

 Mahal (1949), Hindi-Film von Kamal Amrohi
 Mahal (1969), Hindi-Film von Shankar Mukherjee
 Mahal (1989), Hindi-Film von Keshu Ramsay

Mahal ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Mahal (* 1944), deutscher Germanist, Gründer und Leiter des Faust-Museums, Knittlingen
 Jinder Mahal (* 1986), kanadischer Wrestler
 Mumtaz Mahal (1593–1631), Frau des indischen Großmoguls Shah Jahan, zu deren Gedenken das Taj Mahal erbaut wurde
sowie der Name von
 Taj Mahal (Musiker) (* 1942), US-amerikanischer Blues-Musiker
Weiteres:
 Mahal (Teppich), Staatsgeschenk

Siehe auch:
 Taj Mahal
 Machal